Svaltjärn kan syfta på:
Lilla Svaltjärnen, Sjö i Storfors kommun
Stora Svaltjärnen, Sjö i Storfors kommun
Svaltjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun

Se även
Svalutjärn
Svaletjärn